Sancy, un celebre diamante appartenuto a molti regnanti e ora al Louvre

Esistono diversi comuni francesi con questo nome:

Sancy – Meurthe e Mosella
Sancy-les-Meaux (Senna e Marna)
Sancy-lès-Provins
Sancy-les-Cheminots

Può riferirsi anche al Puy de Sancy, la più alta montagna del Massiccio centrale francese.